Тингир:

 Тингир — город в Марокко;
 Тингир — административная единица в Марокко.